Сонэ () — японская фамилия. Известные носители:

 Сонэ Арасукэ (1849—1910) — японский политик, второй генерал-резидент Кореи.
 Сонэ, Кодзи (1928—1981) — японский дзюдоист, чемпион мира.
 Сонэ-но Ёситада (X век) — японский вака-поэт периода Хэйан.